Ellips kan syfta på:

Ellips (matematik) – en geometrisk figur i ett plan, en geometrisk ort för en punkt
Ellips (litteratur) – en ellips som en utelämning av en viss tidsperiod i en berättelse
Ellips (retorik) – en retorisk stilfigur och tankefigur i uttryck som kännetecknas av att en del av satsen utelämnas
Ellips (syntax) – ett visst ord eller ibland flera ord utelämnas därför att det/de ändå förstås av sammanhanget
 Ellips – ett tecken om tre punkter … se uteslutningstecken
 Superellips – en kurva som är relaterad till ellipsen

Se även 
 Ellipsoid – en buktig yta av 2:a graden, med tre i allmänhet olika axlar
 Rotationsellipsoid – en rotationskropp som uppstår då en ellips roterar kring en av sina axlar. De två andra axlarna blir då lika stora.
 Oval – en figur som konstruerats från två par bågar med olika radier